TEL puede referirse a:
 Trastorno específico del lenguaje
 The European Library